Территории к югу от реки Огайо, известные также как Юго-Западные территории — исторический регион США, организованная инкорпорированная территория, существовавшая с 26 мая 1790 г. по 1 июня 1796 г., когда часть её была принята в состав США как штат Теннесси. Территория была создана в соответствии с Юго-Западным ордонансом, принятым Конгрессом в 1790 г. В её состав входили земли к югу от границы Кентукки, который, хотя также находится южнее реки Огайо, в то время ещё входил в штат Виргиния (то есть современные штаты Теннесси, Алабама и Миссисипи). После образования штата Теннесси, на землях, находящихся южнее, была образована Территория Миссисипи.

Юго-Западные территории 1790—1796 гг. не следует путать с современным Юго-Западом США.

История 
В колониальный период Юго-Западные территории формально считались частью Северной Каролины, отделенной от неё географически горами Аппалачи. Торговцы и поселенцы проникали сюда преимущественно через Виргинию и Южную Каролину. В 1775 г. судья из Северной Каролины Ричард Хендерсон купил у вождей племени чероки 80,000 km² земли между реками Кентукки и Камберленд. Чтобы собрать вождей, Хендерсон нанял известного охотника Даниеля Буна, который обошел индейские городки, оповещая их о предстоящих переговорах, и проложил Дорогу в Дикий край. Эта дорога вела через Камберлендское ущелье в центральную часть Кентукки, где охотник заложил город Бунсборо (близ современного Лексингтона (Кентукки).

Во время войны за независимость США местные поселенцы стали мишенью для рейдов индейцев и британских войск. В сентябре 1780 г. в форте Ватагуа был назначен сборный пункт для «мужчин из-за гор», которые отправились в бой с британскими войсками в Южной Каролине. Позже отсюда отправлялось ополчение для участия в боевых действиях в Северной Каролине.

В 1789 году законодательное собрание Северной Каролины уступило права на земли за горами Конгрессу, который организовал здесь «Территории к югу от реки Огайо». Губернатором территории был назначен Уильям Блаунт, который определил своей столицей город Ноксвилл. Согласно Юго-Западному ордонансу Конгресса на территории действовали все законы, оговоренные ранее Северо-Западным ордонансом, за исключением запрещения рабства.

Примечания

См. также 
 Войны чикамога

Ю
Инкорпорированные организованные территории США